Dynamite – album zespołu Ike & Tina Turner (1963)
 Dynamite – album Jermaine’a Jacksona (1984)
 Dynamite – album Jamiroquai (2005)
 Dynamite – singel Christiny Aguilery (2008)
 Dynamite – singel Taio Cruza (2010)
 Dynamite – singel Chiny Anne McClain (2011)
 Dynamite – singel BTS (2020)
 Dynamite – singel Seana Paula i Sii (2021)

Zobacz też 
 Dynamit (ujednoznacznienie)